Шон Ганн (; ) — американский актёр кино и телевидения, изредка выступает как продюсер и сценарист. Наиболее известен зрителю исполнением роли Кирка Глисона в сериале «Девочки Гилмор» (137 эпизодов за 7 лет) и Краглина в фильмах «Стражи Галактики» и «Стражи Галактики 2».

Биография 
Шон Ганн родился 22 мая 1974 года в Сент-Луисе (штат Миссури). Отец — Джеймс Ф. Ганн, корпоративный адвокат в юридической фирме Thompson Coburn; мать — Лиота Ганн. Шон является младшим братом известного кинорежиссёра, сценариста, актёра, музыканта и мультипликатора Джеймса Ганна. Кроме того, у Шона есть ещё трое братьев: Мэтт (род. 1972, сценарист и актёр), Брайан (род. 1970, актёр, продюсер и сценарист) и Патрик (старший вице-президент киностудии )<ref>Патрик Ганн  на сайте qualiacapital.com</ref>; и сестра Бет — все старше его.

Шон в 1992 году окончил  (все его братья окончили её же в 1990, 1988 и 1984 годах), а затем, в 1996 году, — Университет Де Поля («театральная программа Школы Гудмена»).

В том же 1996 году Шон впервые появился на широком экране, в независимом  малобюджетном фильме «Тромео и Джульетта», с 1999 года снимается в телесериалах. В 2000—2003 годах выступил продюсером к трём фильмам (два из них короткометражные), в 2008—2009 годах попробовал себя как сценарист — он написал восемь эпизодов веб-сериала «Порно для всей семьи». В 2012 году впервые выступил как актёр озвучивания — он дал свой голос Лебедю в англоязычной адаптации японской компьютерной игры «Леденцовая бензопила».

 Избранная фильмография 

 Актёр на широком экране 
 1996 — Тромео и Джульетта / Tromeo and Juliet — Сэмми Капулет
 2000 —  / The Specials — инопланетянин-сирота
 2001 — Перл-Харбор / Pearl Harbor — моряк
 2003 —  / The Man Who Invented the Moon — Сэмми Хьюз (к/м)
 2010 — Супер / Super — Тоби
 2012 —  / The Giant Mechanical Man — Джордж
 2014 — Стражи Галактики / Guardians of the Galaxy — Краглин и Реактивный Енот (захват движения)
 2014 — Рой / The Hive — доктор Бейкер
 2016 —  / Ordinary World — Тед
 2016 — Эксперимент «Офис» / The Belko Experiment — Марти Эспеншейд
 2017 — Стражи Галактики. Часть 2 / Guardians of the Galaxy Vol. 2 — Краглин и Реактивный Енот (захват движения)
 2018 — Мстители: Война бесконечности / Avengers: Infinity War — Реактивный Енот (захват движения)
 2019 — Мстители: Финал / Avengers: Endgame — Краглин и Реактивный Енот (захват движения)

 Актёр телевидения 
 1999 — Теперь в любой день / Any Day Now — клерк (в 1 эпизоде)
 1999, 2000 — Ангел / Angel — Марс / Лукас (в 2 эпизодах)
 2000—2007 — Девочки Гилмор / Gilmore Girls —  / Человек-Лебедь / Мик (в 137 эпизодах)
 2001 — Третья планета от Солнца / 3rd Rock from the Sun — сопровождающий (в 1 эпизоде)
 2002 —  / Yes, Dear — Дэвид Скотт (в 1 эпизоде)
 2002—2003 —  / Andy Richter Controls the Universe — Фил (в 3 эпизодах)
 2007—2008 —  / October Road — Забияка (в 6 эпизодах)
 2012 — Хор / Glee — Финеас Хейз (в 1 эпизоде)
 2012—2013 — Балерины / Bunheads — Себастиан (в 2 эпизодах)
 2014 — Кости / Bones — доктор Говард Фитч (в 1 эпизоде)
 2016 — Супермаркет / Superstore — покупатель (в 1 эпизоде)
 2016 —  / Gilmore Girls: A Year in the Life —  (в 3 эпизодах)
 2021 — Что если...? / What If...? — Краглин (озвучка)

 Актёр веб-сериалов 
 2008—2009 — Порно для всей семьи / James Gunn’s PG Porn — разные роли (в 4 эпизодах)
 2012—2013 — H+: Цифровой сериал / H+: The Digital Series — Джейсон О’Брайен (в 9 эпизодах)

 Прочие работы 
 2000 —  / The Specials — х/ф; сопродюсер
 2001 — Любовь, секс и убийство / Love, Sex & Murder — к/м фильм; ассоциативный продюсер
 2003 —  / The Man Who Invented the Moon — к/м фильм; исполнительный продюсер
 2008—2009 — Порно для всей семьи / James Gunn’s PG Porn — веб-сериал; сценарист, 8 эпизодов
 2012 — Леденцовая бензопила / Lollipop Chainsaw — комп. игра; озвучивание персонажа Лебедь в англоязычной адаптации

 Примечания 

 Ссылки 
 Шон Ганн на сайте tvguide.com'' Архивировано из первоисточника 2 мая 2017

Джеймс Ганн
Выпускники Университета Де Поля
Киноактёры США